Grand Prix of Long Beach steht für:

 Grand Prix of Long Beach, Formelsportrennen seit 1975
 Grand Prix of Long Beach, Sportwagenrennen 1990, 1991 und seit 2006